Seweryna – imię żeńskie 
 Seweryna Szmaglewska
 Severina Vučković
 Seweryna (cesarzowa) – małżonka cesarza rzymskiego Aureliana w latach 270–275 n.e.
 Severina (trylobit)